Harton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Harton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Harton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear